Сядемка (ранее-Успенское, Успенско-Богородское).— село в Земетчинском районе Пензенской области России. Входит в состав Краснодубравского сельсовета. Малая родина Героев Социалистического Труда П. М. Анашкиной, Е. И. Онниковой‎, М. В. Чуйковой, С. В. Васюниной.

Этимология 
Село основано в конце 17-ого века  крестьянами Кирилло-Белозерского монастыря, выходцами Касимовского уезда из рязанской Мещеры. Местность упоминается в 1631 г. как липяг ( липовый лес) и речка Сюдадим или Сядадим, на которых находился бортный ухожай.

География 
Расположено в северо-западной окраине региона.

История 
Согласно Закону Пензенской области от 2 ноября 2004 года № 690-ЗПО село вошло в состав образованного муниципального образования Краснодубравский сельсовет.

Село Сядемка – это мещерское село. Мещера сформировались при ассимиляции местных финно-угров и была уникальной народностью,  ныне считаются исчезнувшим субэтносом русских. Впоследствии ,мещера обрусела и ни чем не отличалась от русского населения и является группой русского населения, но различающиеся своими этнокультурными особенностями. В 1780 году Сядемка — село государственных крестьян Спасского уезда Тамбовской губернии. В 1882 году снова Сядемка — волостной центр, с 1928 года село в составе Керенского уезда, с 1939 года — Салтыковского района Пензенской области. С 1955 года — центр Сядемского сельского совета Земетчинского района, в настоящее время Сядемка находится на территории Краснодубравского сельсовета.

Сядемский диалект 
Особенности в языке прослеживался свой говор – “яканье”.  Сядемский диалект представляет собой сочетание элементов среднерусских и южнорусских говоров с преобладанием последних. Объясняется это тем, что диалект имеет мещерские корни. Образовавшийся диалект не укладывается в привычные модели и сочетания разновидности речи. Для среднерусского говора в селе характерен тип: "яканье" с произношением предударных гласных (вясна, в лясу, няси, гляжу), мягкое "к" (сынкя, внучькя) или имен  вместо Валя-Валькя, вместо Анна-Онькя. Из-за этого селян ещё называют –Ягунами.

Успенский храм преподобного Кирилла Белозерского 
В 1811 году в селе Сядемка был построен каменный с приделом  Успенский храм, уменьшенной копией Петропавловского собора, во имя преподобного Кирилла Белозёрского.  Храм простоял 150 лет и в начале 60-х годов прошлого века он находился в аварийном состоянии и был снесен, при демонтаже церкви погиб один рабочий из соседнего села Кириллово.  Из кирпича бывшего храма было построено три объекта: коровник, конюшня и школа. Все постройки сгорели в разное время и все во время грозы. Произошло это в начале семидесятых годов прошлого века.

Физико-географическое положение 
Село Сядемка находится - 206 км. от города Пензы,  510 км. от города Москва и 172 км. от города Тамбов.

Население

Известные жители, уроженцы 

В селе Сядемка родился 6 сентября 1947 года «Почётный гражданин Пензенской области» Василий Алексеевич Вдонин.

Инфраструктура 
Коллективное сельское хозяйство. Развито было свекловодство. В селе имеется фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи.

Транспорт 
Автодорога с выездом на автодорогу 58Н-69.

Примечания 

Населённые пункты Земетчинского района